Australia
 Seaton – sobborgo Adelaide
 Stati Uniti d'America
 Seaton  – villaggio della Contea di Mercer, Illinois
 Regno Unito
 Seaton  – parrocchia civile del Cumbria
 Seaton  – paese del Devon
 Seaton  – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Seaton  – parrocchia civile del Rutland